La saison 2012 du Championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 10 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre quatre fois ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.

À l'issue de la compétition, c'est le quadruple tenant du titre, le FK Ekranas Panevezys, qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le Zalgiris Vilnius, qui termine dauphin pour la troisième fois de suite, et dix-huit sur le FK Suduva Marijampole. C'est le septième titre de champion de Lituanie de l'histoire du club et le cinquième consécutif, un exploit jusqu'ici réalisé par le FBK Kaunas entre 2000 et 2004.

Cette saison voit le nombre d'équipes engagées se réduire à 10 contre 12 auparavant. Les équipes se rencontreront chacune quatre fois (deux fois à domicile, deux fois à l'extérieur), contre seulement trois fois auparavant.

Les 10 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le REO Vilnius abandonne la compétition en . Tous les matchs restant à disputer sont déclarés perdus sur tapis vert (0-3).

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Lituanie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Lituanie de football
Lituanie
2012 en Lituanie